Harigantu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Harigantu (socken i Kina, lat 44,16, long 122,52), Inre Mongoliet, 
 Harigantu (socken i Kina, lat 49,20, long 118,46), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar